Эндрю Цымбалист (, род. 16 октября 1947 г.) — американский экономист, специалист в области экономики спорта. Бакалавр Висконсинского университета (1969), магистр (1972) и доктор философии (1974) Гарвардского университета. С 1974 г. преподает в колледже Смит (Норхэмптон, шт. Массачусетс).

Основные произведения 

 «Бейсбол и миллиарды» (Baseball and Billions, 1992);
 «Спорт, рабочие места и налоги» (Sports, Jobs and Taxes, 1997);
 «Экономика спорта» в 2-х тт. (The Economics of Sport, 2001);
 «Пусть победит сильнейший: экономика бейсбола и общественная политика» (May the Best Team Win: Baseball Economics and Public Policy (2003);
 «Задняя линия: изучение и дискуссии вокруг спортивного бизнеса» (The Bottom Line: Observations and Arguments on the Sports Business, 2006);
 «Равная игра: девятая статья и социальные изменения» (Equal Play: Title IX and Social Change, 2007).

Ссылки 
Страница Э. Цымбалиста на сайте колледжа Смита

Примечания 

Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне